Priamus bezeichnet:

 Priamos in latinisierter Schreibung
 den Asteroiden (884) Priamus